La competizione della Carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta il giorno 19 ottobre 1968 al  Poligono Vicente Suárez di Città del Messico.

Risultato
6 riprese da 10 colpi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

C1